Sim kan henvise til:

 Sim (flod), en flod i Rusland
 Sim (The Sims), figurer i Sims-spillene